Болгаро-черногорские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Болгарией и Черногорией.

История 
Отношения между Болгарией и Черногорией впервые были установлены в 1897 году. Княжество Болгария, в то время вассальное от Османской империи, обрело независимость 22 сентября 1908 года, а Княжество Черногория (с августа 1910 года — Королевство Черногория) стало независимым княжеством в соответствии с решением Берлинского конгресса.

12 июня 2006 года Республика Болгария признала независимость Черногории после референдума о независимости Черногории. Страны установили дипломатические отношения 2 августа 2006 года.

Ссылки 
 Посольство Болгарии в Черногории (Подгорица)
 Европейската интеграция на Черна гора след 2006 г.: основен приоритет в общественото развитие и външната политика

Черногория
Болгария